«Приключения Тигрули» (; ) — полнометражный мультфильм студии Disney 2000 года совместного американо-японского производства, посвящённый Тигруле — одному из персонажей сказки Алана Александра Милна и диснеевской мультфраншизы про Винни-Пуха.

Сюжет 
В Волшебном лесу осень. С Тигрулей никто не хочет играть (прыгать), все предпочитают готовиться к зиме, поэтому он решает найти других тигров. Тигруля обращается за советом к Сове, и та рассказывает ему о «семейном дереве», и Тигруля отправляется на поиски своих родственников, живущих на «огромном полосатом дереве». За ним неотлучно следует его лучший друг — Крошка Ру. Однако время идёт, других тигров не находится, и тогда Ру советует Тигруле написать письмо. Он так и поступает, его письмо уносит ветром.

Наступает зима, друзья Тигрули решают написать ему поддерживающее письмо, чтобы тот не чувствовал себя таким одиноким, однако Тигруля, получив его, уверен, что оно от так разыскиваемых им родственников и не хочет слушать ничего против. Мало того, он уверен, что тигры явятся к нему в гости уже завтра. Друзья решают переодеться и притвориться тиграми, не обращая внимания на Кролика, который пытается всех образумить: надвигается сильная снежная буря, некогда заниматься глупостями.

Обман друзей довольно быстро раскрыт Тигрулей и тот, обиженный, уходит в пургу искать тигров дальше. Вскоре он оказывается в малоизученной части Леса, где обнаруживает подходящее «огромное полосатое дерево», но и на нём никого нет. За Тигрулей организовывается поисковая «искпедиция», его находят, но тот наотрез отказывается возвращаться. Тем временем громкие споры друзей разбудили лавину, но не растерявшийся Тигруля срочно всех эвакуирует на найденное им дерево, но его самого уносит в пропасть. Тигрулю спасает Крошка Ру, научившийся от своего друга «супер-пупер-прыжку». После этого Тигруля понимает, что Пух, Пятачок, Кролик и остальные его друзья — и есть его семья, а Крошку Ру он называет своим братом, и дарит ему медальон со свежеиспечённым «семейным» фото.

Роли озвучивали 
 Джон Хёрт — рассказчик за кадром
 Джим Каммингс — Тигра / Винни-Пух
 Джон Фидлер — Пятачок<ref>В русском дубляже Хрюня</ref>
 Кэт Сьюси — Кенга
 Никита Хопкинс — Крошка Ру
 Кен Сэнсом — Кролик
 Питер Каллен — Иа-Иа<ref>В русском дубляже Ушастик</ref>
 Андрэ Строжка — Сова.

 Примечания 

 Ссылки 
 Обзор мультфильма на сайте mrcranky.com
 Сценарий на сайте ''script-o-rama.com

Мультфильмы США 2000 года
Мультфильмы-драмы
Полнометражные мультфильмы студии Walt Disney
Полнометражные мультфильмы Японии
Фильмы-сиквелы
Мультфильмы о животных
Диснеевские мультфильмы о Винни-Пухе
Музыкальные мультфильмы США
Экранизации произведений Алана Милна
Фильмы Walt Disney Pictures
Фильмы Японии 2000 года